Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e John Marks che hanno battuto in finale Ion Țiriac e Guillermo Vilas 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)
 Mark Edmondson /  John Marks (campioni)

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (finale)
 Colin Dowdeswell /  Heinz Günthardt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1979